dwojak – rodzaj monety
 Dwojak – żleb w Małym Giewoncie w polskich Tatrach Zachodnich
 rodzaj budynku mieszkalnego, odmiana czworaka